Grenzlandweg heißen:

 Grenzlandweg, Rundwanderweg an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Teistungen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen; siehe Grenzlandmuseum Eichsfeld
 Ostösterreichischer Grenzlandweg (auch Österreichischer Weitwanderweg 07), vom Nebelstein nach Bad Radkersburg
 Oberösterreichischer Landesradweg R5 Neustift an der Donau – Liebenau, siehe Liste von Radwanderwegen in Österreich